Шеховци могу бити:

 Шеховци (Мркоњић Град), насељено мјесто у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Шеховци (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ